Kånsta kan avse:
Kånstahögarna – två gravhögar från järnåldern.
Kånsta kvarn – en kombinationskvarn från 1800-talet.